Санд Спрингс има више значења:
 Санд Спрингс (Тексас)
 Санд Спрингс (Оклахома)